Това е списъкът с епизоди на сериала „Заразата“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3 
На 7 август 2015 г. е подновен за трети сезон.

Сезон 4

Източници 

Заразата